Al pie de la letra puede referirse a:

Al pie de la letra, versión española del concurso de televisión estadounidense The Singing Bee.
Al pie de la letra, un álbum musical del cantautor y compositor venezolano de origen israelí Ilan Chester